Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Yūgure :
 le Yūgure, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1905 et sabordé en 1930 ;
 le Yūgure, un destroyer de classe Hatsuharu lancé en 1934 et coulé 1943 ;
 le , un destroyer de la force maritime d'autodéfense japonaise, ancien USS Richard P. Leary ;

Yūgure